

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Alain Lachèze (1928-1986), footballeur français ;
 Blandine Lachèze (1982-), pentathlonienne française ;
 Jean-Claude Lachèze (1774-1841), homme politique français ;
 Pierre Désiré Antoine Lachèze (1800-1883), homme politique français.

Voir aussi 
 La Chèze, commune française du département des Côtes-d'Armor, Bretagne.

 
 
 
Patronyme français